Noble County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Noble County, Indiana
 Noble County, Oklahoma
 Noble County, Ohio